À ne pas confondre avec le régime de la Commende, pouvoir royal de disposition des offices dans l'église Catholique en France 

 Commande, dans le commerce, intention, verbale ou écrite, d'engager une transaction.
 Commande, en astronautique, dispositif permettant d'intervenir sur le fonctionnement d'un appareil ou la conduite d'une opération.
 Commande, en automatisme, moyen d'intervenir sur le système à contrôler.
 Commande, en informatique, mot clé destiné à faire exécuter une action à un ordinateur.
 Commande, patron de conception en génie logiciel.
 Commande, nouvelle d'Anton Tchekhov.

Voir aussi 

 
 
 
 
 Touche de commande, une des touches spéciales d'un clavier informatique Macintosh.
 Lacommande, commune des Pyrénées-Atlantiques